Francja:
 Hatten – gmina

Niemcy:
 Hatten – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Oldenburg
Osoby o nazwisku Hatten:
 Andrzej Stanisław von Hatten (1763–1841) – biskup warmiński (w latach 1838-1841), kapelan biskupa Ignacego Krasickiego.